Beretta M1923 – włoski pistolet samopowtarzalny
 Hełm M1923 – duński hełm stalowy 
 Krag-Jørgensen M1923 – jedna z wersji karabinu Krag-Jørgensen